Елиан (Aelianus, Älianus, гръцки: Ailianos) е име на следните известни личности:

 Тиберий Плавций Силван Елиан, осиновен брат на Плавция Ургуланила; консул 45 и 74 г.; легат в Мизия 61-66 г.
 Елиан Тактик (* 1 век; † 2 век), древен гръцки военен писател
 Клавдий Елиан (* 170; † 222), римски софист и учител по реторика
 Елиан (узурпатор) († 286), вожд на селските багауди в Галия, узурпатор (285—286)
 Елиан (платоник), 2 век, философ
 Лелиан (Елиан), император на Галската империя през 269 г.